Шість міністерств Китаю
Шість міністерств Кореї